Irodalom
 Az ördög cimborája (The Devil's Disciple) (1897) G. B. Shaw drámája
Filmek
 Az ördög cimborája (The Unholy Three) (1930) amerikai film Jack Conway rendezésében
 Az ördög cimborája (1973) magyar tv-film Ádám Ottó rendezésében